Robert Kalinowski (dziennikarz)
 Robert Kalinowski (strongman)